Пуансе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Пуансе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара